Als (nationale) Versöhnungskonferenz bezeichnen Medien innerstaatliche Bemühungen, den Frieden eines Landes mit Hilfe des Dialogs wiederherzustellen. 
Für bisher durchgeführte Konferenzen siehe

 Somalische Friedenskonferenz 2000 (in Arta, Dschibuti)
 Nationale Versöhnungskonferenz in Somalia 2007 (in Mogadischu)
 Nationale Versöhnungskonferenz im Irak 2006 (in Bagdad)